Kirbyville, un village du comté de Taney dans le Missouri.
 Kirbyville, une ville du comté de Jasper , au Texas.
 , un village du comté de Berks en Pennsylvanie.